UCF est un sigle signifiant :
 Union des Caraïbes de Football
 Union Climatique de France
 Union coloniale française
Unit Capability Factor (un des indicateurs de performance d'un réacteur nucléaire)
 Université de Floride centrale (en anglais : University of Central Florida)
 Knights de l'UCF, club omnisports universitaire de l'université de Floride centrale